Фунт (от  — вес, гиря) — единица измерения массы. Исторически использовался в некоторых европейских странах, причём в эпоху феодальной раздробленности в некоторых странах (например, во Франции) его значение имел право устанавливать каждый феодал, поэтому даже в начале XVIII века в Европе было более ста разных фунтов. Наиболее распространённым сегодня является международный фунт эвердьюпойс, который юридически определён как 0,45359237 килограмма и который разделён на 16 унций. Международный стандартный символ для эвердьюпойсного фунта — lb; альтернативным символом является lbm (для большинства определений фунта), # (главным образом в США), и ℔ или ″̶ (специально для аптекарского фунта).

В англоязычных странах 
В англоязычных странах фунт ( от  «вес» или  сокр. от  «весы») — одна из наиболее распространённых единиц массы и силы. При необходимости исторически традиционное смешение массы и веса разрешается через употребление для единицы силы термина , сокращённо lbf.

Существовало несколько фунтов (тройский, лондонский, башенный и др.). Сейчас английский фунт соответствует:
 (английская система мер) = 16 унциям = 7000 гранов;
 (метрическая система) = 0,45359237 кг.

По соглашению от 1 июля 1959 года  (символ lb) равен 0,45359237 кг. Соглашение было подписано представителями шести стран, а именно США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южно-Африканского Союза.

При использовании в качестве измерения веса в Великобритании по-прежнему использует стон (букв. «камень») весом 14 фунтов. Например, «11 камней 4 фунта» в США обозначаются «158 фунтами», или «72 килограммами» в тех местах, где пользуются метрической системой. США не приняли метрическую систему, несмотря на  сделать это, и фунт по-прежнему широко используется в качестве одной из основных .

В настоящее время Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) в своих рекомендациях относит фунт к тем единицам измерения массы, «которые должны быть изъяты из обращения как можно скорее там, где они используются в настоящее время, и которые не должны вводиться, если они не используются».

В русской системе мер 

В русской системе мер фунт равен 96 золотникам и с 1747 года являлся эталонным весом. В 1747 году был изготовлен «бронзовый золочёный фунт 1747 года», по которому в 1835 году был изготовлен платиновый фунт, основа мер веса в Российской империи и Советской России до декрета «О введении международной метрической системы мер и весов», подписанного В. И. Лениным в 1918 году.

В Указе от 11 октября 1835 года «О системе Российских мер и весов» говорится:

Принять за основную единицу Российского веса образцовый (фунт), сделанный комиссией согласно с выведенным результатом, что российский или английский кубический дюйм воды при температуре 13 1/3° Реомюра в безвоздушном пространстве весит 368,361 долю, или что объём российского фунта той же воды равен 25,019 английским кубическим дюймам, что составляет совершенное равенство с известным золочёным фунтом Санкт-Петербургского монетного двора, сделанным в 1747 г. и служащим с того времени основанием Российской монетной системы.

Этот фунт называли русским фунтом торгового веса. Существовал ещё и аптекарский, или нюрнбергский фунт (единица для измерения аптекарского веса). Согласно Торговому уставу 1893 год 1 аптекарский фунт = 7/8, или 0,875 русского фунта.

 1 русский фунт = 32 лотам = 96 золотникам = 9216 долям = 1/40 пуда;
 1 аптекарский фунт = 12 унциям = 96 драхмам = 288 скрупулам = 5760 аптекарским гранам.

Соотношение с метрической системой:
 1 г = 0,23442557 золотника;
 1 г = 22,504855 доли;
 1 кг = 2,441933 фунта;
 1 кг = 2 фунта 42 золотника 40,855 доли;
 1 квинталь (центнер) = 6 пудов 4,1933 фунта;
 1 т = 61 пуд 1,933 фунта.

Миллиграммы, граммы и килограммы в аптекарском весе:
 1 мг = 0,016075 грана;
 1 г = 16,08 грана;
 1 кг = 2 фунта 9 унций 4 драхмы;
 1 аптекарский гран = 62,2088 мг;
 1 драхма = 3,732527 г;
 1 унция = 29,860215 г;
 1 фунт аптекарский = 0,358322 кг.

В 1890-х годах Д. И. Менделеевым был изготовлен платиново-иридиевый эталон русского фунта, согласованный с весом платинового образца 1835 года. Положением о мерах и весах 1899 года новый эталон русского фунта был узаконен и выражен в метрической системе мер: 1 русский фунт = 0,40951241 кг.
 Русский фунт = 0,40951241 кг

Прочие фунты 
 Австрийский фунт равен 0,56001 кг (использовался также в Баварии)
 Амстердамский фунт равен 0,4941 кг
 Венецианский фунт равен 0,477 кг
 Датский фунт равен 0,496 кг
 Древнеримский фунт (libra) равен 0,32745 кг
 Испанский фунт равен 0,451 кг
 Каролингский фунт равен 0,408 кг
 Португальский фунт равен 0,459 кг
 Русский артиллерийский фунт равен 0,4914 кг
 Французский фунт (ливр) равен 0,489505 кг
 Шведский фунт равен 0,425076 кг
 Ливонский/ганзейский фунт равен 0,4847 кг (в Ливонии использовалась преобладающая на Балтике Ганзейская система мер, базировавшаяся на мерах Любека и Гамбурга)
 Нюрнбергский (не аптекарский) фунт равен 0,5095 кг (как торговый распространён в средней Германии и использовался как артиллерийский в центральной Европе)
 Прусский фунт равен 0,467711 кг (норма восходит к двум Кёльнским маркам и распространена во всей нижней Германии и Рейнских областях)

Во многих европейских странах, использующих метрическую систему, в обиходе используется так называемый «метрический фунт» (, , ), равный 0,5 кг.

См. также 
 Либра
 Фунтовое пожертвование

Примечания

Литература 
 Вилинов Ю. А., Шишков С. М. Рыболовные грузила или невольничья пайка? // Мелитопольский краеведческий журнал, № 7, 2016, с. 69—72.
 Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. Изд. 2-е. — М.: Высшая школа, 1975. — 328 с.

Фунт
Единицы измерения массы
Английская система мер
Русская система мер
Система мер в Великом княжестве Литовском